Gerry Weber Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 10–16 czerwca 2013 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 683 665 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Niemczech